Стефан Дюшарм (; род. 20 апреля 1964, Аддис-Абеба, Эфиопия) — европейский и российский топ-менеджер. Глава Наблюдательного совета X5 Retail Group, управляющий партнёр L1 Retail.

Имеет гражданство США и Германии. Владеет английским, немецким, французским, испанским и русским языками.

Биография 
С отличием окончил Калифорнийский университет в Беркли (США), получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD.

В 1987—1991 годах работал финансовым аналитиком в банке Salomon Brothers.

С 1992 года работал заместителем руководителя московского офиса Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). В 1997 году перешёл в «Альфа-групп», где до 2001 года был директором по корпоративному развитию, финансам и контролю.

В 2001 году уехал в Лондон и работал в руководстве инвестиционной компании SUN Group, где, в числе прочего, курировал пивоваренный бизнес SUN Interbrew.

Входил в советы директоров компаний CSA Czech Airlines, Альфа-банка, SUN Interbrew Ltd, работал членом Наблюдательного совета в компании Iberia Refreshments (Тбилиси, Грузия) и членом Наблюдательного совета в компании Concern Galnaftogaz (Львов, Украина).

С декабря 2006 года по сентябрь 2008 года — независимый директор ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по бюджету, аудиту, рискам и внутреннему контролю.

С октября 2008 года по июль 2012 года член Наблюдательного совета X5 Retail Group, в котором возглавил комитет по кадрам. С июля 2012 по апрель 2013 года — временно исполняющий обязанности, а с апреля 2013 по ноябрь 2015 года — главный исполнительный директор X5 Retail Group. С ноября 2015 года — председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group.

С марта 2016 года — член Попечительского совета Фонда продовольствия «Русь».

С декабря 2016 года — глава L1 Retail.

См. также 
 Альфа-Групп
 X5 Retail Group
 Игорь Шехтерман
 Михаил Фридман

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Иммигранты России
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Менеджеры по алфавиту
Менеджеры России
Управленцы России
Персоналии:Альфа-Групп
Сотрудники X5 Retail Group
СУЭК